Osoby o nazwisku Stephenson
 George Stephenson – brytyjski inżynier, "ojciec brytyjskich kolei parowych"
 Nathan Stephenson – kanadyjski aktor
 Neal Stephenson – amerykański pisarz science-fiction.
 Robert Stephenson – angielski inżynier
 Van Stephenson – amerykański muzyk
Miejscowości w USA:
 Stephenson – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Menominee
 Stephenson – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette

Gminy w USA:
 Stephenson (ang. Stephenson Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Menominee
 Stephenson (ang. Stephenson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Stephenson (ang. Stephenson County) – w stanie Illinois